El apellido francés Mérimée puede hacer referencia a:

Prosper Mérimée (1803–1870), escritor y arqueólogo francés;
Ernest Mérimée (1846–1924), hispanista francés;
Henri Mérimée (1878–1926), hispanista francés, hijo del anterior.